Dahlgren ist der Familienname folgender Personen:

 Bror Eric Dahlgren (1877–1961), nordamerikanischer Botaniker
 Carl Fredrik Dahlgren (1791–1844), schwedischer Dichter
 Chris Dahlgren (* 1961), US-amerikanischer Jazzbassist
 Eva Dahlgren (* 1960), schwedische Sängerin
 Fredrik August Dahlgren (1816–1895), schwedischer Schriftsteller
 Hans Dahlgren (* 1948), schwedischer Politiker (SAP) und EU-Minister
 Jay Dahlgren (* 1948), kanadische Speerwerferin
 Jennifer Dahlgren (* 1984), argentinische Hammerwerferin
 John Adolphus Bernard Dahlgren (1809–1870), schwedisch-amerikanischer Admiral und Konstrukteur, Dahlgrenkanone
 Jonas Dahlgren (* 1966), schwedischer Fußballspieler
 Leif Dahlgren (1906–1998), schwedischer Zehnkämpfer
 Lotten Dahlgren (1851–1934), schwedische Autorin, Journalistin, Redakteurin und Feministin 
 Mathias Dahlgren (* 1969), schwedischer Koch
 Mikael Dahlgren (* 1984), schwedischer Fußballspieler
 Robert Dahlgren (* 1979), schwedischer Rennfahrer
 Rolf Dahlgren (1932–1987), schwedischer Botaniker
 Tom Dahlgren (* 1933), US-amerikanischer Schauspieler 
 Ulric Dahlgren († 1864), US-amerikanischer Offizier im Amerikanischen Bürgerkrieg

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dahlgren (Illinois)
 Dahlgren (Virginia)
 Dahlgren Township (Illinois)
 Dahlgren Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Charles William Dahlgreen
 Dahlgrenkanone
 Dahlgrün